Sabres bezeichnet:

 Sabres, französische Gemeinde im Département Landes
 Buffalo Sabres, eine US-Eishockeymannschaft
 EHV Sabres Wien, eine österreichische Damen-Eishockemannschaft

Siehe auch:
 Sabre
 Tzabar